Сан Андрес Ја има више значења:

 Општина Сан Андрес Ја (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Андрес Ја (Сан Андрес Ја, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику